Милих:

 Милих — в античной мифологии царь иберов в Испании.
 Милих, Ганс (1516—1573) — немецкий художник эпохи позднего Возрождения.
 Милих, Якоб (1501—1559) — немецкий врач, математик и астроном.